Продуктивност в икономиката е количеството на изработена продукция.

Продуктивност може да се отнася и до:
 Продуктивност (почва)
 Продуктивност (екология), степен на генериране на биомаса в екосистема